Butrus forma part del nom de molts personatges:

 Boutros al-Boustani, escriptor i intel·lectual àrab
 Boutros Boutros-Ghali, diplomàtic egipci
 Boutros Ghali, polític egipci
 Boutros Harb, polític libanès
 Boutros Khawand, polític libanès
 Fouad Boutros, polític i jurista libanès
 Julia Boutros, cantant libanesa
 Nasrallah Boutros Sfeir, cardenal maronita libanès, patriarca de l'Església maronita
 Youssef Boutros Ghali, polític i economista egipci
 Ziad Boutros, compositor libanès
 Zakaria Botros, clergue copte egipci

Notes